Het tennistoernooi Australian Open werd in 2002 bij de vrouwen voor de 76e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Jennifer Capriati won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als derde geplaatste Zwitserse Martina Hingis met 4-6, 7-6 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2002